«Сего́дня» — всеукраинская ежедневная общественно-политическая газета на русском языке.

Характеристика издания 
Заявленный совокупный тираж — 233 тысячи экземпляров. Владеет активами в полиграфии, в Киеве газета печаталась в собственной типографии. Крупнейшими акционерами холдинга являются кипрская компания «SCM Limited» (29,9999 %) и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (70,0001 %).

Газета «Сегодня» была полноцветным общенациональным изданием, имела четыре региональных выпуска в городах: Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Средняя аудитория одного номера по Украине составляла 508,2 человек или 3,38 % жителей страны в возрасте 12—65 лет (данные компании ТНС Украина, исследование MMI Украина 2016/2 + 2016/3).

Последний «бумажный» выпуск газеты вышел 27 сентября 2019 г.

История 
Газета «Сегодня» начала издаваться в 1997 году в Киеве компанией ЗАО «Издательская группа „Сегодня“».

С 2003 года главным редактором «Сегодня» был Игорь Гужва.

В августе 2006 года стал аргентинец Гильермо Шмитт. В феврале 2007 года компания ЗАО «Издательская группа „Сегодня“» изменила название на ЧАО «Сегодня Мультимедиа».

В апреле 2007 года была запущена интернет-версия газеты «Сегодня».

В июле 2011 года генеральным директором ЧАО «Сегодня Мультимедиа» стала Алёна Громницкая. В декабре 2011 года редакция газеты «Сегодня» объявила о «предзабастовочном состоянии» из-за давления Алёны Громницкой на редакционную политику. В январе 2012 года наблюдательный совет обнародовал своё решение, по которому Игоря Гужву уволили с должности главреда, а Алёна Громницкая ушла по собственному желанию с поста гендиректора. В апреле 2013 года несколько десятков журналистов газеты (15 человек по утверждению нового редактора «Сегодня») ушли из издания, среди них значительная часть — в новую ежедневную газету «Вести», которую начал выпускать Гужва. Новым главным редактором «Сегодня» стала Ольга Гук.

С января по март 2015 года должность шеф-редактора газеты занимал Олесь Бузина.

2 сентября 2019 года стало известно о прекращении выхода газеты с 27 сентября. Причинами были названы ухудшение положения рынка печатной прессы, цифровизация и рост влияния интернета. Бренд «Сегодня» было решено развивать через сайт и теленовости.

Критика 
По данным «Украинской правды», в ходе президентских выборов 2004 года газета наряду со многими другими популярными изданиями активно выступала в поддержку кандидатуры Виктора Януковича и критиковала его главного оппонента — Виктора Ющенко, не предоставляя противоположной точки зрения и применяя неправдивые заголовки. По словам бывшего главного редактора газеты «Сегодня» Игоря Гужвы, вкладыши к газете, посвящённые выборам, вкладывались прямо в типографии, и основывались на темниках из Администрации президента.

Украинский политик Николай Томенко обвинял газету в недостоверности публикаций.

Бывший политический обозреватель газеты Александр Чаленко заявил интернет-изданию «Телекритика», что, по его словам, основной причиной его увольнения стало то, что он в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселёвым» публично сказал, что владельцем газеты «Сегодня» является Ринат Ахметов.

Институт массовой информации обвинял издание в нарушении баланса мнений и точек зрения, а также в случаях некорректной маркировки рекламы.

Интересные факты 
В 2007 году ЗАО «Сегодня мультимедиа» подало иск в Шевченковский районный суд Киева против одного из лидеров Блока Юлии Тимошенко А. В. Турчинова с требованием принести коллективу газеты свои извинения, опровергнуть распространявшиеся Турчиновым сведения о том, что издательство газеты печатало плакаты, в которых содержалась негативная информация направленная против Ю. В. Тимошенко и возместить моральный ущерб в размере 1 гривны. В свою очередь Турчинов в ответ заявил, что «газетка врёт и печатает грязь относительно святынь украинской культуры и истории — в частности, Тараса Шевченко, относительно тех больших сыновей и дочерей Украины, которые не пожалели свои жизни за Родину, позорит честь, достоинство лидеров демократической оппозиции» и сказал, что готов подарить владельцам издания «аж целых десять гривен», если они «прекратят лить грязь на своих страницах и нагнетать антиукраинскую истерию».

См. также 
 Громницкая, Алёна Анатольевна
 Гужва, Игорь Анатольевич
 Белянский, Дмитрий Юрьевич

Примечания

Ссылки 
 
 ЧАО «Сегодня Мультимедиа»
 Edutainment: как печатный новостной медиабренд «Сегодня» адаптируется в digital мире. Главред издания Ольга Гук о дружбе «умного» принта с диджиталом — для mmr.ua
 Ольга Гук, «Сегодня»: Время «Спид-инфо» прошло, а время «Викиликс» не наступило
 
 Facebook-страница «Сегодня»
 Facebook-страница Lifestyle-направления «Сегодня»
 Twitter-аккаунт «Сегодня»
 YouTube-канал «Сегодня»

Газеты Украины на русском языке
Сегодня-Мультимедиа
Исчезли в 2019 году